Bahr el Ghazal – rzeka w Sudanie Południowym
 Bahr el Ghazal – region w Sudanie Południowym

Zobacz też 
 Bahr el Ghazal Północny